«Маргари́т» ( — жемчужины) — византийский и древнерусский сборники слов Иоанна Златоуста. Не имели строго определённого содержания: разные списки включают различные беседы Иоанна Златоуста.

Состав 
В наиболее обширных греческих списках число слов достигает 70 и 80, в славянских списках их обычно помещается около 20.
В древнерусских рукописях Маргарита, сохранивших греческое название ( — жемчужины), чаще встречаются:
 шесть слов «О непостижимом», против аномеев;
 шесть слов на иудеев;
 шесть слов «О серафимах»;
 пять слов «О богатом и Лазаре»;
 три слова «О Давиде и Сауле»;
 три слова «О Иове».
Перевод этих сочинений был сделан в Болгарии в XIV веке, и старейшие русские рукописи восходят к южнославянским.

Текстология 
Маргарит пользовался большим распространением на Руси. Он был издан в Остроге в 1595—1596 годах, в Москве — в 1641 и 1698 годах. Имеются также указание, что в Маргарит был напечатан Вильне не позже 1588 года.

Галерея

«Новый Маргарит» 
Значительным опытом самостоятельного русского сборника из творений Иоанна Златоуста является труд князя Андрея Курбского «Новый Маргарит» — западно-русский перевод избранных слов Иоанна Златоуста, с различными дополнительными статьями. Труд Курбского сохранился в двух списках. Андрей Михайлович написал оригинальное предисловие, в котором описывает причины создания своего труда, в частности то, что труды очень немногих греческих отцов доступны в славянских переводах. «Предисловие к Новому Маргариту» было издано в первый раз Н. Д. Иванишевым в сборнике актов «Жизнь кн. Курбского в Литве и на Волыни» (Киев, 1849), перепечатано Н. Г. Устряловым в «Сказаниях князя Курбского» (3-е изд., 1868). Значительная часть «Нового Маргарита» посвящена переводу жития Златоуста, составленного Эразмом Роттердамским, «сказу» самого князя Курбского и переводу дополнительных к житию Златоуста сведений из хроники Никифора Каллиста, а остальные главы этого сборника в том виде, как они сохранились, представляют перевод различных слов и бесед Златоуста.

См. также 
 «Маргарит, или избранные душеспасительные изречения, руководящие к вечному блаженству, с присовокуплением некоторых бесед, относящихся исключительно к женским обителям» (М., 1876) — сочинение тверского иеромонаха Арсения.
 Златоструй
 Златоуст (древнерусский сборник)

Примечания

Литература 
 
«Новый Маргарит»

Ссылки 
 Маргарит. Рукопись № 33. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. Полный текст списка.
 Иоанн Златоуст. Маргарит. — 1.XI.1641 (18.XI.7149— 1.XI.7150). Михаил. Иоасаф I. (переиздание типографии единоверцев при Свято-Троицкой Введенской церкви. Москва, 1900 год).

Книги по алфавиту
Православная литература